Elisabethbrücke ist der Name mehrerer Brücken, u. a.

 Elisabethbrücke (Budapest) über die Donau
 Elisabethbrücke in Hannover, siehe Papageienbrücke
 Elisabethbrücke am Lendkanal in Klagenfurt
 Elisabethbrücke (Komárom) zwischen Komárom und Komarnó über die Donau
 Elisabethbrücke (Marburg) über die Lahn
 Elisabethbrücke (Wien) über den Wienfluss
 Kaiserin-Elisabeth-Brücke (Tetschen) eine ehemalige Elbebrücke bei Děčín
 Kaiserin-Elisabeth-Brücke (Passau) in Passau über den Inn